Бара́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Беа. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31046.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 110 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 5 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2 были экономически активными, 1 — неактивным (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 40,0 %). Из 2 активных жителей работали 2 человека (1 мужчина и 1 женщина), безработных не было. Среди 1 неактивного 0 человек были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 0 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна